Дом под шпилем (Барнаул)
 Дома со шпилем (Луганск)
 Дома со шпилем (Мариуполь)
 Дом со шпилем (Томск)
 Дом со шпилем (Харьков)